Instrument perkusyjny – instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drganie całości lub części instrumentu, które jest wywoływane uderzeniem odpowiedniej części instrumentu pałką, szczotką lub dłonią lub też potrząsaniem całym instrumentem.

Instrumenty perkusyjne dzielą się na:
 idiofony, czyli instrumenty perkusyjne samobrzmiące – w których źródłem dźwięku jest drganie całego instrumentu
 membranofony, czyli instrumenty perkusyjne membranowe – w których źródłem dźwięku jest drgająca napięta membrana, tworząca jedną z części instrumentu.
Nie wszystkie idiofony są instrumentami perkusyjnymi (np. akordeon)

Inny popularniejszy podział na instrumenty perkusyjne:
 o określonej wysokości dźwięku (kotły, ksylofon, wibrafon, czelesta i inne)
 o nieokreślonej wysokości dźwięku (bębny, trójkąt, marakasy, talerze i inne)

Zobacz też 
 perkusja
 skale instrumentów muzycznych

Bibliografia